Brugia puede referirse a los siguientes términos:
 Género de nemátodos parásitos (filarias) que incluye a especies como Brugia malayi, Brugia timori, Brugia pahangi y Brugia patei.
 Nombre común en castellano de Digitalis obscura.